Le Solitaire est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature 
 , roman de Geoffrey Household publié en 1939 et adapté au cinéma en 1941 par  Fritz Lang sous le titre Chasse à l'homme ;
 Le Solitaire, roman de Marc Blancpain ayant remporté le Grand prix du roman de l'Académie française publié en 1945 ;
 Le Solitaire, unique roman d'Eugène Ionesco  publié en 1973.

Cinéma 

 Le Solitaire, court métrage français de Michel Carré sorti en 1913 ;
 Le Solitaire, film franco-allemand d'Alain Brunet sorti en 1973 ;
 Le Solitaire, film américain de Michael Mann sorti en 1981 ;
 Le Solitaire, film français de Jacques Deray sorti en 1987 ;
 Le Solitaire, court métrage de Valentine Perrin sorti en 1995.

Voir aussi